Prima battaglia di Rabaul (1942) della campagna della Nuova Guinea
 Seconda battaglia di Rabaul (1943) della campagna di Nuova Guinea